Een analist is een persoon die in hoedanigheid van zijn werk bepaalde analyses uitvoert. Er bestaan onder meer de volgende soorten analisten in verschillende disciplines:
 Laborant
 Financieel analist
 Politiek analist
 Systeemanalist
 Informatieanalist of Functioneel analist 
 analist (sport), bespreker van sportwedstrijden

[[De Analist|De Analist]] (Verhandeling aan een ongelovige wiskundige) is een  boek van George Berkeley uit 1734.